Música
Más (álbum) - de Alejandro Sanz
Más (canção de Diego González)
Más (canção de Nelly Furtado)

Desambiguação